Хезельгер () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте. . Официальный код — 7 08 13.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Харальд Фридле по результатам выборов 2004 года.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Города Тироля